Sérézin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sérézin-de-la-Tour, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sérézin-du-Rhône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,